ÖWG steht als Abkürzung für:
 Österreichische Waffenfabriksgesellschaft
 ÖWG Wohnbau, genauer: Österreichische Wohnbaugenossenschaft gemeinnützige registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
 Oevenumer Wählergemeinschaft, siehe Oevenum

Siehe auch:
 OEWG, Open-ended Working Group on Nuclear Disarmament, Arbeitsgruppe der UNO zum Atomwaffenverbot

OWG